Юго-восточный университет штата Миссури (, сокр. SEMO или Southeast) — американский государственный университет в Кейп-Джирардо, штат Миссури.

Университет аккредитован .

История 
Университет был основан в 1873 году, когда группа видных местных бизнесменов и политиков успешно лоббировала штат Миссури, чтобы назначить Кейп-Жирардо местом для Third District Normal School. Первоначально, до апреля 1875 года, обучение велось в соседней Lorimier School, когда было построено первое собственное учебное здание.

За свою историю учебное заведение имело пять названий:
 1873—1881 − Юго-восточная нормальная школа штата Миссури (Southeast Missouri State Normal School)
 1881—1919 − Нормальная школа Третьего округа штата Миссури (Missouri State Normal School—Third District)
 1919—1946 − Юго-восточный педагогический колледж штата Миссури (Southeast Missouri State Teachers College)
 1946—1973 − Юго-восточный колледж штата Миссури (Southeast Missouri State College)
 С 1973 − Юго-восточный университет штата Миссури

Первое здание Нормальной школы сгорело 8 апреля 1902 года; вместо него был построен в 1906 году большой Academic Hall — знаменитое здание с куполом. Оно было спроектировано Джеромом Леггом, который также был автором комплекса  на Всемирной выставке 1904 года в Сент-Луисе. В Academic Hall сохранились светильники из того выставочного комплекса; само здание расположено в центре университетского кампуса и является административным корпусом, в котором имеется небольшое количество учебных аудиторий.

В 1950-х годах в Юго-восточном колледже обучалось около 1600 студентов. Набор неуклонно увеличивался и достиг более чем 7000 студентов в 1970-х годах. В связи с расширением учебной программы и количества студентов в 1973 году колледж стал университетом. Одновременно с ростом числа обучающихся, расширялся и студенческий кампус: в 1956 году на его территории было десять зданий, к 1975 году их число увеличилось до двадцати двух.

В 1998 году университет приобрел бывшую семинарию Святого Винсента (St. Vincent’s Seminary) на реке Миссисипи. Она была реконструировано и стала речным кампусом, который открылся осенью 2007 года.

Деятельность 
Западный университет штата Миссури, в котором обучается около 12 000 студентов, предлагает более 175 программ бакалавриата  магистратуры. В состав университета входят пять академических единиц:
 Holland College of Arts and Media
 Harrison College of Business and Computing
 College of Education, Health, and Human Studies
 College of Humanities and Social Sciences
 College of Science, Technology, Engineering, and Mathematics

Президенты

Выпускники 
В числе известных выпускников Юго-восточного университета штата Миссури: член Палаты представителей США , спикер Палаты представителей штата Миссури , автор комиксов Рой Томас, генерал-лейтенант , классический певец Нил Бойд и другие.

 См. Выпускники Юго-Восточного университета штата Миссури

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Southeast Missouri State University Athletics

Юго-Восточный университет штата Миссури